

Sigle 
 Pale Soft Exudative – alterazione carne animale
 Partito del Socialismo Europeo – partito politico europeo
 Philippine Stock Exchange – borsa valori filippina
 Porto Sant'Elpidio – comune della provincia di Fermo (Italia)
 Pressurized Solvent Extraction – Estrazione accelerata con solvente

Codici 
 PSE – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mercedita, Ponce (Porto Rico)
 pse – Codice ISO 639-3 per la lingua malese centrale
 PSE – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per lo Stato di Palestina